Reanimação cardiorrespiratória — conjunto de técnicas de reanimação do aparelho respiratório e circulatório humanos
Reação em cadeia da polimerase
Rádio Clube Português — estação de rádio portuguesa que deu origem ao Rádio Clube

Desambiguações de siglas